

Населені пункти та їхні частини
 Осек — місто в Сташовському повіті Свентокшиського воєводства
 Осек — гміна в Бродницькому повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Осек — гміна в Староґардському повіті Поморського воєводства
 Осек — гміна в Сташовському повіті Свентокшиського воєводства
 Осек — гміна в Освенцимському повіті Малопольського воєводства
 Осек — село в гміні Костомлоти Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Осек — село в гміні Олава Олавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Осек — село в гміні Жміґруд Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Осек — село в гміні Любін Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Осек — село в гміні Осек Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Осек — село в гміні Короново Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Осек — село в гміні Фаб'янкі Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Осек — село в гміні Любсько Жарського повіту Любуського воєводства
 Осек — село в гміні Добеґнев Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Осек — село в гміні Ґалевіце Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Осек — село в гміні Коцежев-Полудньови Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Осек — село в гміні Осек Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Осек — село в гміні Олькуш Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Осек — село в гміні Червінськ-над-Віслою Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Осек — село в гміні Бульково Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Осек — село в гміні Йонець Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Осек — село в гміні Мохово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Осек — село в гміні Завідз Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Осек — село в гміні Стшельце-Опольське Стшелецького повіту Опольського воєводства
 Осек — село в гміні Ліня Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Осек — село в гміні Осек Староґардського повіту Поморського воєводства
 Осек — село в гміні Козеґлови Мишковського повіту Сілезького воєводства
 Осек — село в гміні Ґодково Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Осек — село в гміні Косцян Косцянського повіту Великопольського воєводства
 Осек — село в гміні Пакослав Равицького повіту Великопольського воєводства
 Осек — село в гміні Нове Скальмежице Островського повіту Великопольського воєводства
 Осек — село в гміні Яроцин Яроцинського повіту Великопольського воєводства
 Осек — частина міста Блоне в Варшавському-Західному повіті Мазовецького воєводства
 Осек — частина села Бислав у гміні Любево Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Осек — частина села Круше в гміні Варлюбе Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Осек — частина села Домініковіце в гміні Горлиці Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Осек — частина села Посада Гірна (Посада-Ґурна) в гміні Риманів Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Осек — частина села Борушовиці в гміні Творуґ Тарноґурського повіту Сілезького воєводства
 Осек — колонія в гміні Коваля Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Осек — осада в гміні Бульково Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Осек — лісова осада в гміні Солець-Куявський Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Осек — лісова осада в гміні Ґалевіце Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Осек — лісова осада в гміні Пакослав Равицького повіту Великопольського воєводства
 Осек — лісова осада в гміні Ярачево Яроцинського повіту Великопольського воєводства

Осек — община в окрузі Страконіце

Примітки